Human () может означать:

 Human — четвёртый альбом дэт-метал группы Death
 Human — пятый альбом группы Three Days Grace
 «Human» — песня синтипоп-группы The Human League
 «Human» — песня инди-рок группы The Killers
 «Human» — песня британского исполнителя Rag’n’Bone Man

См. также 
 Люди